Luci Veturi, nom amb què esmentà Tit Livi a Espuri Veturi Cras Cicurí, decemvir el 451 aC.
 Luci Veturi Cras Cicurí tribú amb potestat consolar el 368 aC i el 367 aC.
 Luci Veturi Filó cònsol el 220 aC.
 Luci Veturi Filó, cònsol el 206 aC.